Les équipes belges et allemandes se sont rencontrées de manière régulière tous les 2 à 3 ans depuis 1910, à l'exception des périodes de guerre et d'une interruption de près de dix ans entre 1995 et 2004. L'Allemagne peut d'ailleurs être considérée comme la « bête noire » des Diables Rouges, celle-ci ayant écarté la Belgique à plusieurs reprises lors de phases finales et de qualifications de tournois majeurs.

Sélections nationales 

La première rencontre officielle entre les deux formations a lieu le  et se solde par une victoire belge (0-3), tout comme les deux matchs suivants en 1911 et 1913 (2-1 et 6-2), mais plus tard le succès fuira les Diables Rouges qui, mis à part une dernière victoire (2-0) en 1954 et un partage (0-0) en 1982 lors de joutes amicales, s'inclineront ensuite systématiquement contre une nation qui émargera très rapidement au gratin mondial.

La Belgique et l'Allemagne se sont affrontées quatre fois durant les éliminatoires pour le Championnat d'Europe des nations (1992 et 2012). La Belgique a également rencontré quatre fois l'Allemagne de l'Est dans le cadre d'éliminatoires de ce même Championnat d'Europe (1976 et 1984). Seuls ces derniers ont d'ailleurs vu les Belges se qualifier contre une équipe allemande pour une phase finale  (France 1984), chaque autre confrontation ayant résulté en une élimination de la Belgique. L'Allemagne (de l'Ouest) battra par ailleurs la Belgique à deux reprises en phase finale du Championnat d'Europe des nations : une première fois en demi-finale du Championnat d'Europe 1972 et une seconde fois en finale du Championnat d'Europe 1980.

En ce qui concerne la Coupe du monde, les deux pays se sont rencontrés deux fois en phase finale des Coupes du monde 1934 et 1994, toutes deux au stade des huitièmes de finale.

C'est à chaque fois l'Allemagne qui s'est imposée, ce qui fait de celle-ci la nation qui a éliminé le plus souvent la Belgique lors d'une compétition majeure.

Tableau des confrontations

Bilan

Allemagne (statistiques de l'Allemagne de l'Ouest incluses) 
 Total de matchs disputés : 25 (+ 1)
  Victoires de l'Allemagne : 20 (80 %)
  Victoires de la Belgique : 4 (+ 1) (16 %)
 Matchs nuls : 1 (4 %)
  Buts marqués par l'Allemagne : 58 (+ 0)
  Buts marqués par la Belgique : 26 (+ 3)

Allemagne de l'Est 
 Total de matchs disputés : 8
   Victoires de l'Allemagne de l'Est : 3 (37,5 %)
  Victoires de la Belgique : 3 (37,5 %)
 Matchs nuls : 2 (25 %)
  Buts marqués par l'Allemagne de l'Est : 7
  Buts marqués par la Belgique : 8

Commentaires 
 : Ce match amical ne fut pas reconnu comme rencontre officielle et ne figure donc pas dans les statistiques officielles des deux équipes.

 : Première et unique sélection pour Edmond Verbruggen et Edmond Van Staceghem du côté belge et première sélection pour , , , , , Peco Bauwens, ,  et  du côté allemand.

 : Premier et unique but en sélection pour Edmond Van Staceghem.

 : Premier et unique but en sélection pour Frans van Houtte du côté belge et première et unique sélection pour  du côté allemand.

 : Premier but en sélection pour .

 : Jean Van Cant inscrit le  de la Belgique.

 : Première sélection pour Philibert Smellinckx, Robert Lamoot et Pierre Weydisch du côté belge et pour Willy Busch, , Jakob Bender,  et  du côté allemand.

 : Premier but en sélection pour Robert Lamoot du côté belge et pour  et  du côté allemand.

 : Première sélection pour François De Vries du côté belge et pour Hans Schwartz, Paul Zielinski et Otto Siffling du côté allemand.

 : Premier but en sélection pour Otto Siffling.

 : Dernier match du  de Hector Goetinck en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Jacques Van Caelenberghe et Frans Christiaens du côté belge et pour , ,  et  du côté allemand.

 : Premier but en sélection pour Henri Isemborghs, après seulement 25 secondes de jeu, du côté belge et premiers buts (doublé) en sélection pour  et  du côté allemand.

 : Dernier match de  en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Albert De Raedt, Georges Van Calenberg et François Winnepenninckx du côté belge et pour Peter Platzer, Franz Binder et  du côté allemand.

 : Premier et unique but en sélection pour Émile Stijnen du côté belge et premier but en sélection pour Franz Binder du côté allemand.

 : Première et unique sélection pour Charles Geerts du côté belge et pour Fritz Herkenrath et Ulrich Biesinger du côté allemand.

 : Première et unique sélection pour Roland Moyson du côté belge et pour  du côté allemand et première sélection pour  et Alfred Kelbassa.

 : Premier et unique but en sélection pour Roland Moyson du côté belge et pour Heinz Wewers du côté allemand et premier but en sélection pour Alfred Kelbassa.

 : Première sélection pour Henri Thellin.

 : Première sélection pour Guy Delhasse et Georges Heylens.

 : Première sélection pour Horst Köppel, ,  et Erich Maas.

 : Premier but en sélection pour  et .

 : Première sélection pour Jos Heyligen.

 : Première sélection pour Hugo Broos, Francis Nicolay et Guido Nicolaes.

 : Première sélection pour Éric Gerets.

 : Premier but en sélection pour Reinhard Häfner.

 : Premiers buts (doublé) en sélection pour Horst Hrubesch.

 : Première et unique sélection pour Yvan Hoste.

 : Première sélection pour Michel De Groote et Lei Clijsters du côté belge et pour Martin Busse du côté allemand.

 : Première sélection pour Paul Lambrichts et Paul Theunis du côté belge et pour Hans-Günter Bruns du côté allemand.

 : Première et unique sélection pour Geert Broeckaert du côté belge et pour ,  et Jens Adler du côté allemand.

 : Ce match était censé démarrer la campagne de qualification des Diables Rouges pour le Championnat d'Europe 1992 en Suède, cependant la réunification allemande entraîna le retrait de la République démocratique allemande (RDA) de la compétition et la Belgique hérita dès lors de l'Allemagne réunifiée dans son groupe. Ce fut le tout dernier match officiel de la RDA .

 : Première sélection pour Bertrand Crasson du côté belge et première et unique sélection pour Dietmar Beiersdorfer du côté allemand.

 : Dernier match du  de Guy Thys en tant que sélectionneur national.

 : Première sélection pour Johan Walem.

 : Première sélection pour Ronald Foguenne du côté belge et pour Marco Haber du côté allemand.

 : Premier et unique but en sélection pour Michaël Goossens du côté belge et premier but en sélection pour Fredi Bobic du côté allemand.

 : Ce match amical fut organisé à l'occasion de l'inauguration du Stade Roi Baudouin, fraîchement rénové, et pour célébrer le  de l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association (URBSFA).

 : Première sélection pour Filip Daems, Erwin Lemmens et Grégory Dufer.

 : Première sélection pour Tom De Sutter du côté belge et pour Serdar Taşçı du côté allemand.

 : Premier et unique but en sélection pour Marko Marin.

 : Première sélection pour İlkay Gündoğan.

Articles connexes 
 Football en Belgique
 Équipe de Belgique de football
 Liste des matchs de l'équipe de Belgique de football par adversaire
 Équipe d'Allemagne de football
 Liste des matchs de l'équipe d'Allemagne de football par adversaire

Notes et références

Notes 

Rivalités dans le football en Belgique
Rivalités dans le football en Allemagne
Allemagne-Belgique
Relations entre l'Allemagne et la Belgique